Вечеря Господня:

 Вечеря Господня — то же, что Тайная вечеря, событие новозаветной истории;
 Вечеря Господня — то же, что Евхаристия, христианское таинство;
 Вечеря Господня — ежегодный праздник у Свидетелей Иеговы.